Проспе́кт Верна́дского может означать:

Улицы 
 Проспект Вернадского — улица в Москве.
 Проспект Вернадского — улица в Симферополе.

Прочее 
 Проспект Вернадского — район Москвы.
 Проспект Вернадского — станция Сокольнической линии Московского метрополитена.
 Проспект Вернадского — станция Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

Вернадский